Метрика Васерштейна — естественная метрика на пространстве вероятностных мер в метрическом пространстве.

Интуитивно, если каждая мера измеряет распределение «грунта» по метрическому пространству М,
то расстояние Васерштейна измеряет минимальную стоимость преобразования одного распределения грунта в другое,
в простейшем случае предполагается,
что стоимость прямо пропорциональна количеству грунта и расстоянию, на которое его надо перетащить.

Название «метрика Васерштейна» было предложено Добрушиным в 1970 году,
в честь , который рассматривал её в 1969 году.

Определение 
Пусть (M, d) — метрическое пространство,
для которого каждая вероятностная мера на М является мерой Радона.

Для р ≥ 1, пусть Рp(М) обозначает совокупность всех вероятностных мер μ на M с конечным p-м моментом:
то есть для некоторой (а значит и для любой) точки х0 в М, имеем
 

Тогда p-я метрика Васерштейна Wр(μ,ν) между двумя вероятностными мерами μ и ν в Рp(М) определяется как
 
где Γ(μ, ν) обозначает совокупность всех мер по M × M с маргинальными (частными) распределениями μ и ν для первого и второго параметров соответственно.
(Множество мер Γ(μ, ν) также называют совокупность всех спариваний μ с ν.)

Свойства 
 Сходимость в этой метрике  эквивалентна слабой сходимости мер плюс сходимость первого p-го момента.

 Дуальное определение W1 является частным случаем теоремы двойственности Канторовича — Рубинштейна (1958): если μ и ν имеют ограниченный носитель, то
 
 где супремум берётся по всем 1-липшицевым функциям f.
 Для любого p ≥ 1, метрическое пространство (Pp(М), Wр) является сепарабельным и полным, если (М, d) сепарабельно и полнo.

См. также 
 Транспортная задача

Примечания

Литература 
 
 Rüschendorf, L. (2001), «Wasserstein metric», in Hazewinkel, Michiel, Encyclopedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4 

Теория меры
Метрическая геометрия
Теория вероятностей